SNK är en treställig förkortning som kan syfta på:

SNK Evropští demokraté, ett politiskt parti i Tjeckien
SNK Corporation, ett japanskt spelföretag
SovNarKom, Rysslands och sedermera Sovjetunionens regering 1917-1946
ICAO-kod för flygbolaget Southeast Airlines
IATA-kod för flygplatsen i Snyder, Texas
Süd-Nord-Kanal, en kanal i Niedersachsen